Strafgeld bezeichnet historische Formen von Sanktionen, die mit einer der heutigen Sanktionen vergleichbar sind:
 Bußgeld
 Geldstrafe